Piazza Italia o Piazza d'Italia è il nome spesso dato a piazze di città italiane. Fra queste si ricordano:

Piazza Italia a Foggia
Piazza Italia, a Fuorigrotta (quartiere di Napoli)
Piazza Italia a Pavia
Piazza Italia a Perugia
Piazza Italia a Pescara
Piazza Italia a Reggio Calabria, nome popolare di Piazza Vittorio Emanuele II
Piazza Italia a Tirana, nota anche in albanese come Sheshi Italia
Piazza Italia a Trento, nome popolare di Piazza Cesare Battisti
Piazza Italia a Tripoli, nome durante il periodo coloniale italiano di Piazza dei Martiri
Piazza d'Italia, a Sassari
Piazza d'Italia, a New Orleans
Piazza Italia a Pirri (unica frazione di Cagliari)

Altro
 Piazza d'Italia, quadro di Giorgio De Chirico del 1915.
 Piazza d'Italia, romanzo di Antonio Tabucchi del 1975.
 Piazza Italia, azienda di abbigliamento italiana.

Pagine correlate 
Corso Italia